Со́ня Са́вич (; , Чачак, Сербия — , Белград, Сербия) — сербская актриса. Обладательница премии Венецианского кинофестиваля (1985) в номинации «Особое упоминание — лучшая женская роль» за роль певицы в фильме .

Начав сниматься в кино в конце 1970-х годов, сыграла около 50 ролей в фильмах и сериалах.

Актрисы не стало спустя 8 дней после её 47-летия — . Причина смерти — передозировка героина.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Соня Савич на сайте КиноПоиск

Дети-актёры Югославии
Лауреаты Венецианского кинофестиваля
Умершие от передозировки героина